Bitter Sweets – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Bitter Sweets – film del 1928 diretto da Charles Hutchison
 Bitter/Sweet – film del 2009 diretto da Jeff Hare